Ginger snaps – altro nome dei biscotti allo zenzero, dolci tipici dei Paesi del Nord Europa e delle nazioni del Commonwealth
 Licantropia Evolution (Ginger Snaps) – film del 2000 diretto da John Fawcett
 Licantropia Apocalypse (Ginger Snaps: Unleashed) – film del 2004 diretto da Brett Sullivan
 Ginger Snaps – romanzo di Cathy Cassidy del 2008
 Ginger Snaps – serie televisiva statunitense
 Una sorpresa per Dex (Ginger Snaps) – episodio della nona stagione della serie televisiva Dinasty